Il singolare del torneo di tennis Berlin Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Han Jurgenpohmann che ha battuto in finale Karl Meiler 6-3 3-6 6-3 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Berlin Open 1973